Ра́йнер Ны́лвак (; род. 28 сентября 1966) — эстонский предприниматель, защитник природы, спортсмен.   Инициатор проведения всемирной акции по убоке мусора "Сделаем - 2012". 
 (получила статус всемирной Let's Do It) 
Создатель компаний «Microlink Baltics» и «Celecure». Основатель и председатель совета «Curonia Research». Председатель правления Эстонского фонда природы (). Сторонник замены сланцевой энергетики в Эстонии на возобновляемую, разработчик программы «Зеленая энергия» в Эстонии.

Экологическая акция «Сделаем — 2008» 

3 мая 2008 года под руководством Райнера Нылвака вся территория Эстонии была очищена от мест с несанкционированным мусором. В акции приняло участие 50 тысяч добровольцев, которые собрали 10 тысяч тонн мусора и доставили его на легальные свалки. Эта крупная акция экологической логистики была осуществлена по специальному проекту, разработанному под руководством Нылвака.

Социальная акция «Сделаем: моя Эстония» 
Нылвак с командой сетевых специалистов провел подготовку и осуществил общенародную акцию «Сделаем: моя Эстония». Этот проект предполагал положить начало созданию «обсуждающей демократии» (e-демократии, или сетевой демократии). 1 мая 2009 года 11 тысяч человек приняли участие во всеэстонском мозговом штурме и предложили решение ряда актуальных проблем в эстонском обществе (образование, дошкольное учреждение, административная реформа и др.).

Обсуждение таким методом проходило в 544 «мастерских мыслей». В 2009 году было предусмотрено создать «банк счастья» (), «банк мыслей» в масштабе страны. Такие банки предполагалось построить по принципу взаимопомощи. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил надежду на то, что самые ценные идеи жителей страны будут претворены в жизнь.

Награды 
 Орден Белой звезды III степени в 2014 году
 Гражданин года Эстонии в 2008 году
 Волонтёр года в Эстонии в 2008 году

Примечания

Ссылки 
  Райнер Нылвак и его проект «Сделаем 2008» 
 Сделаем Эстонию чистой! 
 Чистка Эстонии 
 «Моя Эстония»
 Мозговой штурм «Моя Эстония» 
 Всеэстонский мозговой штурм 
 Райнер  Нылвак мечтает  о всемирном субботнике для спасения Земли
 Всемирная уборка 2012 «Сделаем!» пройдет и в России. 
 Всемирная уборка 2014 
 Global cyber anti-garbage drive aims to muster millions. AFP англ.  12.01.2011

Родившиеся 28 сентября
Родившиеся в 1966 году
Предприниматели Эстонии
Общественные деятели Эстонии